Jan Karlsson eller Janne Karlsson kan avse flera personer:

 Jan O. Karlsson (1939–2016), svensk jurist och socialdemokratisk politiker
 Jan Karlsson (fotbollsspelare) (1940–2019), svensk fotbollsspelare
 Janne Karlsson (brottare) (född 1945), svensk brottare i weltervikt
 Jan Karlsson (översättare) (född 1951), svensk översättare från norska
 Jan "Proppen" Karlsson (född 1957), svensk handbollstränare
 Janne Karlsson (ishockeytränare född 1958) (född 1958), svensk ishockeytränare och tidigare ishockeyspelare, med bakgrund i bland annat Frölunda och HV71
 Janne Karlsson (ishockeytränare född 1964) (född 1964), svensk ishockeytränare och tidigare ishockeyspelare, med bakgrund i bland annat Västerås Hockey och Modo Hockey
 Jan Karlsson (cyklist) (född 1966), svensk cyklist
 Jan Karlsson (forskare) (född 1969), svensk professor i naturgeografi med inriktning mot akvatisk biogeokemi och föreståndare för Climate Impacts Research Centre

Se även 
 Jan Carlsson